

События 
 Консулы Луций Марий Максим Перпетуй Аврелиан и Луций Росций Элиан Пакул Сальвий Юлиан.
 223—263 — Император Шу-Хань Лю Шань.

Родились 
 Цзи Кан, китайский поэт и философ эпохи троецарствия.

Скончались 
 Лю Бэй, полководец эпохи Троецарствия.
 Вологез V, царь Армении.
 Цао Чжан, второй сын Цао Цао от госпожи Бянь.
 Ульпиан, юрист, префект претория при Александре Севере

См. также